Boris Andrejew ist der Name folgender Personen:

* Boris Dmitrijewitsch Andrejew (* 1940), sowjetischer Kosmonaut
 Boris Fjodorowitsch Andrejew (1915–1982), sowjetischer Schauspieler
 Boris Wassiljewitsch Andrejew (1906–1987), sowjetischer Sportschütze